Antonio Zangrandi (1921-1993) – generale e aviatore italiano
 Giovanna Zangrandi (1910-1988) – scrittrice e giornalista italiana
 Ruggero Zangrandi (1915-1970) – giornalista, scrittore e storico italiano